

Musica 
 Le nuvole – dodicesimo album di Fabrizio De André del 1990
 Le nuvole - Il concerto 1991 – album dal vivo di Fabrizio De André pubblicato postumo nel 2012

Altro 
 Le nuvole – commedia di Aristofane elaborata tra il 421 a.C. ed il 418 a.C.
 Le nuvole – dipinto di Claude Monet realizzato tra il 1923 ed il 1926

Pagine correlate 
Nuvole (disambigua)
Nuvola (disambigua)